Nowa Karczma (Ermland-Mazurië), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Bartoszycki
 Nowa Karczma (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lubański
 Nowa Karczma (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kościerski
 Nowa Karczma (gemeente Nowa Karczma), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kościerski, in de gemeente Nowa Karczma
 Nowa Karczma (gemeente Kościerzyna), een gehucht in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Kościerski, in de gemeente Kościerzyna
 Nowa Karczma (powiat Chojnicki), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Chojnicki
 Nowa Karczma (powiat Sztumski), een gehucht in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Sztumski
 Nowa Karczma (powiat Wejherowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Wejherowski